NSH (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Nederlandse Spoorwegen Hengelo, een sportvereniging
NSH, Natuurlijk Schildklier Hormoon